Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине прошли 15 августа на Национальном стадионе.

4-кратная чемпионка мира Тирунеш Дибаба впервые стала олимпийской чемпионкой.

Тирунеш Дибаба и Эльван Абейлегессе показали второй и третий результат на этой дистанции за всю историю, быстрее бежала только рекордсменка мира Ван Цзюнься в 1993 году (29:31,78).

29 марта 2017 года ИААФ подтвердила, что Эльван Абейлегессе сдала положительный допинг-тест во время чемпионата мира 2007 года, все её результаты с 2007 по 2009 годы аннулируются, включая результаты на Олимпийских играх 2008 года.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (31:45,00) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (32:20,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Тирунеш Дибаба установила новый олимпийский рекорд.

Соревнования 

Использованы следующие сокращения:

Примечания 

Ж